9-й матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги состоялся 21 января 2017 года в столице Республики Башкортостан городе Уфа, на домашнем стадионе Салавата Юлаева «Уфа-Арене» вместимостью 8070 человек. Матч Звёзд впервые прошёл на домашней арене уфимцев.

Предшествующие события

Борьба за проведение 
25 марта 2016 года КХЛ начинает рассмотрение заявок от городов, претендующих на право проведения Матча Звезд в сезоне 2016/17. Заявки подают Тольятти, Астана, Владивосток и Уфа. Основная конкуренция развернулась между Уфой и Астаной. С разницей в 2,6 % победу одержали уфимцы.

5 мая 2016 г. в Уфе состоялась церемония подписания соглашения между Континентальной хоккейной лигой, Правительством Республики Башкортостан и ХК «Салават Юлаев» о проведении Матча Звезд КХЛ 2017 на «Уфа-Арене».

Логотип 
За основу визуального образа хоккейного праздника взяты детали национального башкирского орнамента и официальные цвета флага республики — белый, зеленый и синий. Основная деталь логотипа Матча звезд КХЛ-2017 — изображение башкирского национального героя и поэта Салавата Юлаева, памятник которому является одной из главных достопримечательностей Уфы и символизирует город.

Голосование 
Первые пятёрки команд четырех дивизионов КХЛ (в таблице они выделены жирным шрифтом) были выбраны путём открытого голосования на официальном сайте Матча звёзд КХЛ, которое прошло с 25 ноября по 5 декабря 2016 года. Вторые пятерки выбрали журналисты. 13 декабря были представлены результаты голосования СМИ. 13 января были окончательно сформированы составы команд. По регламенту впервые в истории Матча звёзд в нём примут участие четыре представителя Молодёжной хоккейной лиги, вызванных на Кубок вызова. 18 января были выбраны капитаны команд.

Билеты 
Продажи стартовали 1 декабря 2016 года.

Составы команд

Восточная конференция

Западная конференция 

 Защитник ХК «Сочи» Оскар Фантенберг, выбранный лигой на Матч Звезд КХЛ 2017, не смог принять участия в мероприятии по причине полученной травмы. В связи с этим, место Фантенберга в команде Дивизиона Тарасова занял игрок обороны «Витязя» Якуб Ержабек, входивший в пятерку лучших бомбардиров-защитников чемпионата.
 Нападающий «Торпедо» Владимир Галузин, выбранный КХЛ на Матч звёзд—2017, не смог принять участия в мероприятии по причине заболевания (острого тонзиллита). Игрок был внесён клубом в список травмированных, а его место в звёздном уик-энде занял другой нападающий команды из Нижнего Новгорода — Алексей Потапов.
 Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк из-за болезни не принял участия в Матче Звёзд КХЛ. Его заменил защитник Сами Лепистё, который вышел на площадку под тем же номером — 67.

Судьи 
Главными судьями матча стали Юрий Цыплаков и Роман Гофман, линейными — Константин Горденко и Станислав Раминг.

Мастер-шоу

Круг на скорость

Биатлон

Сила броска

Эффектный буллит

Be Like Pro

Мощная атака — надёжная защита

Эстафета

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Континентальная хоккейная лига
 
Международные спортивные соревнования в Уфе
События 22 января
2017 год в Башкортостане
Январь 2017 года
2017 год в хоккее
Спорт в России в 2017 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в России